Por mandubi, palavra de origem indígena, pode estar à procura de:
Amendoim - planta que tem o nome de mendobi.
Andubé (Ageneiosus brevifilis) - peixe também conhecido por mandibé, mandubé ou manduvá.
Peixe-palmito (Ageneiosus valenciennesi) - peixe também conhecido por Palmito-de-ferrão.
Mandubí, localidade uruguaia no departamento de Rivera

Desambiguação
Desambiguações de topônimos